Hofmeister:
 Franz-Peter Hofmeister
 Wilhelm Friedrich Benedikt Hofmeister